Ženská čtyřhra Shenzhen Open 2019 probíhala v úvodním lednovém týdnu roku 2019. Do deblové soutěže tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunský pár Irina-Camelia Beguová a Simona Halepová, jehož členky nestartovaly společně. Halepová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Beguové se stala Čeng Saj-saj, která odstoupila pro virózu.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Číňanek Pcheng Šuaj a Jang Čao-süan, který ve finále zdolal čínsko-českou dvojici Tuan Jing-jing a Renata Voráčová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Staly se také první čínskou dvojicí, která turnaj vyhrála. Jangová vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Pchengovou to bylo dvacáté druhé takové turnajové vítězství i druhé v Šen-čenu, kde triumfovala v roce 2017.

Nasazení párů 
  Šúko Aojamová /  Lidzija Marozavová (čtvrtfinále)
  Pcheng Šuaj /  Jang Čao-süan (vítězky)
  Dalila Jakupovićová /  Irina Chromačovová (čtvrtfinále)
  Wang Ja-fan /  Čang Šuaj (odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2019